Синода́льна Це́рква — одна з назв реформаторського руху в Російській Православній Церкві у 1920-их роках:
 Обновленство — у російському православ'ї
 Українська синодальна церква — в Україні

Література